El apellido Fabregat puede referirse a varias personas:

 Amadeo Fabregat Mañes, escritor y periodista español, director de Radio Televisión Valenciana. 
 Benjamín Fabregat Martí, farmacéutico, sindicalista y político español, alcalde de Castellón, y  procurador en las Cortes Españolas.
 Pedro Manuel Fabregat Machado (1882-1964), maestro y político cubano ranchuelero.